Siem Reap (provincie), een provincie van Cambodja
Siem Reap (stad), de hoofdstad van de gelijknamige provincie in Cambodja
Siem Reap (rivier), een rivier die door de provincie Siem Reap stroomt
Siem Reap Airways International, een luchtvaartmaatschappij in Cambodja